Заразиха — название нескольких родов растений:

  — род семейства Заразиховые
  — род семейства Водокрасовые